Mistrzostwa Europy w Curlingu 2009 grupy B odbywają się równocześnie z rozgrywkami grupy A tj. między 5 a 12 grudnia 2009, mecze niższej klasy rozgrywane są na lodowisku Curl Aberdeen w szkockim Aberdeen. Jedynymi meczami, które zostaną rozegrane w Linx Arena to challenge do Mistrzostw Świata 2010.

Reprezentacje zostały przydzielone do podgrup naprzemiennie według końcowej pozycji Mistrzostw Europy 2008.

Kobiety

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa 

* Wraz z challengem do mistrzostw świata 2010

Playoff

Finał 
11 grudnia 2009; 14:00

Półfinał 
11 grudnia 2009; 8:30

1-1 
10 grudnia 2009; 14:00

2-2 
10 grudnia 2009; 14:00

Round Robin 
 Klasyfikacja na zakończenie Round Robin

 Klasyfikacja na zakończenie Round Robin

Sesja 1. 
5 grudnia 2009; 8:00; grupa 1

Sesja 2. 
5 grudnia 2009; 16:00; grupa 1

Sesja 3. 
5 grudnia 2009; 20:00; grupa 2

Sesja 4. 
6 grudnia 2009; 8:00; grupa 1

Sesja 5. 
6 grudnia 2009; 12:00; grupa 2

Sesja 6. 
6 grudnia 2009; 16:00; grupa 1

Sesja 7. 
6  grudnia 2009; 20:00; grupa 2

Sesja 8. 
7 grudnia 2009; 8:00; grupa 2

Sesja 9. 
7 grudnia 2009; 12:00; grupa 1

Sesja 10. 
7 grudnia 2009; 16:00; grupa 2

Sesja 11. 
7 grudnia 2009; 20:00; grupa 1

Sesja 12. 
8 grudnia 2009; 8:00; grupa 2

Sesja 13. 
8 grudnia 2009; 12:00; grupa 1

Sesja 14. 
8 grudnia 2009; 16:00; grupa 2

Sesja 15. 
8 grudnia 2009; 20:00; grupa 1

Sesja 16. 
9 grudnia 2009; 8:00; grupa 1

Sesja 17. 
9 grudnia 2009; 12:00; grupa 1

Sesja 18. 
9 grudnia 2009; 16:00; grupa 2

Mężczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa 

* Wraz z Challengem do Mistrzostw Świata 2010

Playoff

Finał

Półfinał

1-1

2-2

Tie-breaker 
10 grudnia 2009; 9:00

10 grudnia 2009; 14:00

Round Robin 
 Klasyfikacja na zakończenie Round Robin

 Klasyfikacja na zakończenie Round Robin

Sesja 1. 
5 grudnia 2009; 8:00; grupa 1

Sesja 2. 
5 grudnia 2009; 12:00; grupa 2

Sesja 3. 
5 grudnia 2009; 16:00; grupa 1

Sesja 4. 
5 grudnia 2009; 20:00; grupa 2

Sesja 5. 
6 grudnia 2009; 8:00; grupa 1

Sesja 6. 
6 grudnia 2009; 12:00; grupa 2

Sesja 7. 
6 grudnia 2009; 16:00; grupa 1

Sesja 8. 
6  grudnia 2009; 20:00; grupa 2

Sesja 9. 
7 grudnia 2009; 8:00; grupa 2

Sesja 10. 
7 grudnia 2009; 12:00; grupa 1

Sesja 11. 
7 grudnia 2009; 16:00; grupa 2

Sesja 12. 
7 grudnia 2009; 20:00; grupa 1

Sesja 13. 
8 grudnia 2009; 8:00; grupa 2

Sesja 14. 
8 grudnia 2009; 12:00; grupa 1

Sesja 15. 
8 grudnia 2009; 16:00; grupa 2

Sesja 16. 
8 grudnia 2009; 20:00; grupa 1

Sesja 17. 
9 grudnia 2009; 8:00; grupa 1

Sesja 18. 
9 grudnia 2009; 12:00; grupa 2

Sesja 19. 
9 grudnia 2009; 16:00; grupa 1

Sesja 20. 
9 grudnia 2009; 20:00; grupa 2

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia 
 
 

2009
2009 w curlingu
2009 w Szkocji
Curling w Szkocji
Sport w Aberdeen